Ля́пин (Ля́пина) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Ляпин 
 
 Ляпин, Аркадий Юрьевич (род. 1963) — советский игрок в хоккей с мячом, чемпион СССР.
 Ляпин, Владимир Алексеевич (1918—1995) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.
 Ляпин, Захар Кузьмич (1920—1963) — полный кавалер ордена Славы.
 Ляпин, Зиновий Фёдорович (1888—1978) — революционер, советский партийный деятель.
 Ляпин, Игорь Иванович (1941—2005) — русский поэт.
 Ляпин, Олег Михайлович (род. 1972) — российский юрист и государственный деятель, председатель Саратовского областного суда.
 Ляпин, Пётр Иванович (1894—1954) — генерал-лейтенант.



Другое 
 Ляпин — река в России, в Ханты-Мансийском автономном округе, приток Северной Сосьвы.
 Ляпин — один из вариантов названия населённого пункта (посёлка, хутора) Ляпино во Фроловском районе Волгоградской области.
 Ляпин — деревня в Сысольском районе Республики Коми.

См. также